Осолук (тюрк. osuluq: «скромный, благоразумный») — имя двух половецких ханов тюркского происхождения.

 Оселук (Осолук) — присылал послов на Русь в 1127 году, которые были задержаны, не дождавшись послов увёл половцев.

 Осолук — воевал против русских князей в 1183 году и вёл переговоры в 1193 году.

Примечания